Ве́рмахтбери́хт (, дословно: «Отчет о вооруженных силах», обычно переводимый как коммюнике Вермахта или отчет Вермахта) — ежедневное коммюнике Верховного командования вермахта (ОКВ) и ключевой компонент пропаганды нацистов в годы Второй мировой войны. Первое коммюнике было 1 сентября 1939 года, последнее было предоставлено 9 мая 1945 года. Произведенное отделом пропаганды ОКВ, оно освещало военную обстановку в Германии и ежедневно транслировалось Имперской вещательной корпорацией. Все передачи были одобрены Имперским министерством пропаганды и народного просвещения при Йозефе Геббельсе. Несмотря на попытки последнего умерить чрезмерный оптимизм, они часто преувеличивали успех немецкой армии; историк Аристотель Каллис назвал их тон «триумфаторским».

Вермахтберихт как награда 
Поимённо называть в выпуске новостей наиболее отличившихся военнослужащих предложил главнокомандующий сухопутными войсками Вальтер фон Браухич в апреле 1940 года перед боями за Норвегию. Первый новостной выпуск с личными упоминаниями вышел 27 апреля 1940 года. Упоминание в докладе являлось особой честью и проявлением большого уважения, так как за ним следовали публикации в газетах с размещением фотографий и обсуждения в радиопередачах. Запись об упоминании заносилась в личное дело и в документы военнослужащего. Позднее была создана ещё одна награда — занесение в Почётный список германской армии и Почётная пряжка на ленте к ней. Однако эта награда не была строго связана с появлением в вермахтберихте и представление к ней осуществлялось отдельно. Всего за годы войны в новостных выпусках были названы поимённо 1631 военнослужащий в званиях от старшего рядового до рейхсмаршала, хотя более половины из них — 832 человека — служили в сухопутных частях.

Некоторые солдаты упоминались в вермахтберихте неоднократно. Как правило, это были военные, имевшие высшую государственную награду нацистской Германии — кавалеры Рыцарского железного креста.

См. также 
 Совинформбюро — аналогичное информационно-пропагандистское ведомство в СССР
 Бюллетень Великой армии — аналогичное начинание в Наполеоновской Франции

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Вермахт

Нацистская пропаганда